Benevolence – album grupy Deutsch Nepal
 USS Benevolence (AH-13) – statek szpital